Rodrigo Báez es un antroponímico formado por el nombre Rodrigo y el apellido Báez, puede referirse a:

Rodrigo Báez (rugbista): un jugador argentino de rugby.
Rodrigo Báez Acosta: un jugador paraguayo de fútbol.